Årets Spill ist das norwegische Pendant zum deutschen Spiel des Jahres. Der Preis wird seit 2005 vergeben. Seit 2015 werden auch Preise für Taschenspiele (Lommespill) verliehen. Zu Anfang gab es vier, nun drei Kategorien. Die Preise werden von der brettspillguiden (BSG), einer unabhängigen Verbraucherinformationsseite zu Brettspielen vergeben, die 1999 von K. Remo Rehder, Thomas Risan und Tore Nja gegründet würde.

Preisträger

Kinderspiel (Barnespill) (einschließlich Nominierte)

Familienspiel/leichteres Strategiespiel (Familiespill) (einschließlich Nominierte)

Quiz- und Gesellschaftsspiele (Selskapsspill) (einschließlich Nominierte)

Strategiespiel

Einzelnachweise

Weblinks 
 Webseite der brettspillguiden

Erstverleihung 2005
Spielepreis
Norwegische Auszeichnung